Сибиркин — русская фамилия. Известные носители:
 Сибиркин, Анатолий Алексеевич (1907—1970) — советский промышленный деятель, Герой Социалистического Труда (1964).
 Сибиркин, Пётр Андреевич (1923—1971) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).